Yuya Shiina (nom japonais : 椎名　ゆや) est un personnage du manga Samurai deeper Kyo. C'est une jeune fille âgée de 16 ans. Elle est née un 17 avril, mesure 1,58 m, pèse 48 kg,ses mensurations sont 82-58-86. On la surnomme « La fille qui se trouve partout sur la route de Tokai », et est surnommé « Planche à pain » par Kyo aux yeux de démon, en raison de ses petits seins, selon Kyo.

Histoire 
Yuya est une jeune et belle chasseuse de prime dont l'unique but dans la vie est de retrouver l'assassin de son frère tué sous ses yeux il y a quelques années.

Elle apparaît dès le début de l'aventure en capturant Kyoshiro Mibu, le prenant pour Kyo aux yeux de démon. Au départ, elle suit Kyoshiro pour capturer Kyo, mais elle va finir par s'attacher à eux. Malgré son avarice, c'est une fille au grand cœur qui sauve même ses ennemis. Sa gentillesse lui attirera les sympathies d'Akira, de Bontenmaru et l'amour de Tigre Rouge. Selon Okuni, Kyo la garde à ses côtés car elle ressemble à Sakuya. Mais en réalité il la prend car il s'attachera à elle, et Yuya en tombera amoureuse à son grand étonnement.

Bien qu'elle soit une chasseuse de prime connue et forte dans le monde des humains, elle est faible dans le monde des Samurais. Cette faiblesse la rend souvent penseuse et elle regrette d'être un fardeau pour son groupe, car les faibles d'un groupe sont toujours attaqués les premiers afin de limiter l'action des plus forts. Néanmoins, elle est forte de caractère et devant son obstination, même Kyo n'y peut rien. Elle peut compter sur Kyo, Tigre Rouge et ses autres amis pour la protéger.

Après un combat contre Kyo, Shinrei l'embrasse pour lui injecter un dragon d'eau qui déchiquètera son cœur au bout de 60 jours, délai réduit à 12 heures par Saisei des 5 Planètes. Onime no Kyo fera un voyage chez le clan Mibu à la fois pour aller interroger (et tuer) le Roi Rouge et pour sauver "Planche à Pain". Yuya découvrira que Nozomu n'est pas son véritable frère et que Kyoshiro a vraiment tué ce dernier. Elle sera sauvée in extremis par Kyo avant de reprendre son voyage vers le palais des 4 Sages et de la Tour Rouge où siège le Roi Rouge.

Importance de Yuya dans le manga 
Yuya Shiina joue un rôle crucial dans Samurai Deeper Kyo. Elle permet au lecteur, en même temps qu'elle, de découvrir le monde des samouraïs et du clan Mibu. Elle pose également les mêmes questions que les lecteurs se demandent normalement, et permet d'exprimer leurs sentiments. Elle est donc le reflet du lecteur dans le manga : étant impuissante au combat, elle doit se contenter d'être spectatrice sans pouvoir réellement aider ses amis, elle passe la plupart du temps à s'inquièté pour eux mais surtout pour Kyo.

Shiina, Yuya